BYI peut faire référence à :
  ;
 Bally Technologies Incorporated, une société américaine ;
 Barry Island railway station, en Nouvelle Galles du Sud, en Australie.

Code IATA des aéroports